Příjmení Griffith nosí více významných osobností:

 Andy Griffith (1926–2012) – americký herec, režisér, zpěvák a filmový producent
 Alan Arnold Griffith (1893–1963) – britský inženýr, významný teoretik lomu kovových materiálů
 Belver C. Griffith (1931–1999) – americký informační vědec
 D. W. Griffith (1875–1948) – americký režisér
 Florence Griffith-Joynerová (1959–1998) – americká atletka, sprinterka
 Griffith J. Griffith (1850–1919) – velšsko-americký průmyslník, filantrop a vizionář
 Charles Griffith (* 1963) – venezuelský zápasník – judista
 Melanie Griffithová (* 1957) – americká herečka a držitelka Zlatého glóbu
 Xiomara Griffithová (* 1969) – venezuelská zápasnice – judistka

podobná příjmení
 Griffiths

Externí odkazy